Букетов — українське прізвище. Відомі носії:
 Букетов Андрій Вікторович — український вчений у галузі матеріалознавства і технології полімерних композиційних матеріалів. Доктор технічних наук (2007). Заслужений винахідник Тернопільської області (2006).

Примітки